Ряби — топоним:
 Ряби — деревня в Оричевском районе Кировской области, Россия.
 Ряби — деревня в волости Отепя уезда Валгамаа, Эстония. До 2017 года входила в состав волости Палупера.